Ранчо Кинтеро има више значења:

 Ранчо Кинтеро, Лос Коралес (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Кинтеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Кинтеро, Позо де лас Игерас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Кинтеро (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику